Александр Евгеньевич Божко (12.07.1935, Харьков — 28.10.2013, там же) — советский и украинский учёный в области электромеханики, динамики и прочности машин, доктор технических наук (1971), профессор (1974), член-корреспондент НАНУ (1992).

Окончил Чугуевское Суворовское училище (1943—1946), Киевское Суворовское военное училище (1946—1953, с золотой медалью), Харьковский политехнический институт (1956—1961) и заочно — аспирантуру Харьковского института радиоэлектроники (1965—1968).

В 1961—1966 гг. младший и старший (с 1965 г.) научный сотрудник НИИэлектротехники. В 1966—1972 гг. старший инженер кафедры автоматики Харьковского института радиоэлектроники.

С 1972 г. заведующий отделом в Институте проблем машиностроения АН УССР ([[Национальная Академия Наук Украины|НАНУ]]).

Диссертации (защищены с интервалом в два года):
 Исследование автоматических систем вибрационных испытаний приборов и устройств автоматики : диссертация … кандидата технических наук : 05.00.00. — Харьков, 1968. — 240 с. : ил.
 Оптимизация систем вибрационных испытаний приборов и машин : диссертация … доктора технических наук : 05.00.00. — Харьков, 1970. — 465 с. : ил.

Доктор технических наук (1971), профессор (1974), член-корреспондент НАНУ (1992).

Лауреат премий имени Г. Проскуры (1978) и В. Семинского (1989) АН УРСР и премии В. Н. Хрущова НАНУ (2007).

Сочинения: 
 Системы формирования спектора случайных вибраций [Текст]. — Киев : Наукова думка, 1979. — 176 с. : ил.; 20 см.
 Воспроизведение случайных вибраций / А. Е. Божко. — Киев : Наук. думка, 1984. — 215 с. : ил.; 22 см.
 Воспроизведение полигармонических вибраций при стендовых испытаниях / А. Е. Божко, А. Л. Штейнвольф. — Киев : Наук. думка, 1984. — 167 с. : ил.; 20 см.
 Оптимальное управление в системах воспроизведения вибраций [Текст] / А. Е. Божко ; АН УССР, Ин-т проблем машиностроения. — Киев : Наук. думка, 1977. — 218 с. : ил.; 22 см.
 Полупроводниковые устройства систем воспроизведения вибраций [Текст] / А. Е. Божко ; АН УССР, Ин-т проблем машиностроения. — Киев : Наук. думка, 1977. — 143 с. : ил.; 22 см.
 Синтез оптимального управления колебательными системами / А. Е. Божко; АН УССР, Ин-т пробл. машиностроения. — Киев : Наук. думка, 1990. — 162,[2] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-12-001259-0
 Воспроизведение вибраций [Текст] / АН УССР. Ин-т проблем машиностроения. — Киев : Наук. думка, 1975. — 190 с. : черт.; 20 см.
 Пространственное вибровозбуждение / А. Е. Божко, А. В. Гноевой, В. П. Шпачук ; АН УССР, Институт проблем машиностроения. — Киев : Наук. думка, 1987. — 190, [1] с. : ил.; 22 см.
 Методы проектирования электромеханических вибровозбудителей / А. Е. Божко, В. И. Пермяков, В. А. Пушня; АН УССР, Ин-т пробл. машиностроения. — Киев : Наук. думка, 1989. — 204,[1] с. : ил.; 23 см; ISBN 5-12-000876-3
 Резонансные виброиспытательные системы / А. Е. Божко, Е. А. Личкатый, О. Ф. Полищук [и др.] ; Академия наук Украины, Институт проблем машиностроения; под редакцией доктора технических наук А. Е. Божко. — Киев : Наукова думка, 1992. — 245, [1] с. : ил.; 21 см; ISBN 5-12-002956-6.

Источники 
 70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Божка // Вісник Національної академії наук України. 2005. № 7. С. 110—111.
 https://nure.ua/staff/oleksandr-ievgenovich-bozhko
 https://esu.com.ua/search_articles.php?id=36027
 Божко, Олександр Євгенович

Электротехники СССР
Электротехники Украины